Chinees braille (Chinees: 汉语現行盲文 / 漢語现行盲文, Pinyin: Hànyǔ Xiànxíng Mángwén)is een brailleschrift voor de Chinese talen, in het bijzonder in de Volksrepubliek China. Het systeem verschilt van andere braillecodes, ondanks dat medeklinkers en standaardklinkers zijn geleend van het algemene braille. Het gaat verder vooral uit van de fonetiek uit de zhuyin, ook wel bopomofo genoemd.

Elk Chinees karakter wordt vertegenwoordigd door één tot drie karakters in dit brailleschrift. Elke Mandarijnse lettergreep is opgedeeld in drie delen die elk met een verschillende brailleletter worden geschreven: beginklank, eindklank en toon.

Overzicht

Beginklank

Eindklank

Toon

Symbolen

Zie ook 
 Kantonees braille
 Tibetaans braille

Braille
Braille
Braille